Pacu-peba (pacu peba, pacupeba, pacupeva, pacu-peva) pode referir-se a:
 Myleus pacu
 Mylossoma duriventre

Ver também 
 Pacu

Desambiguações de animais